Communauté de communes du Villefranchois : Communauté de communes de l'Aveyron
 Communauté de communes du Villefranchois : Communauté de communes du Tarn